

Toponyme

États-Unis 
 Jonestown en Géorgie, 
 Jonestown dans l'Indiana, 
 Jonestown au Kentucky, 
 Jonestown au Maryland, 
 Jonestown dans le Mississippi, 
 Jonestown en Pennsylvanie, 
 Jonestown en Caroline du Sud, 
 Jonestown au Tennessee, 
 Jonestown au Texas 
 Jonestown en Virginie.

Guyana 
 Jonestown, près de Port Kaituma.
 , près de Georgetown.

Voir aussi